Берковци могу бити:

 Берковци (Крижевци), у општини Крижевци, Република Срлованија
 Берковци (Моравске Топлице), у општини Моравске Топлице, Република Срлованија